Vandellia kan syfta på:

 Vandellia (djur) –  ett släkte av fiskar
 Vandellia (växter) – ett släkte växter